Свенья Анетта Хут (; ) — немецкая футболистка, выступающая на позиции полузащитника за немецкий клуб «Вольфсбург» в Женской Бундеслиге и за женскую сборную Германии.

Карьера

Клубная карьера 
Свенья Хут дебютировала в немецкой Женской Бундеслиге 24 февраля 2008 года, выступая за клуб «Франкфурт». В первом же своём сезоне в Бундеслиге она стала её чемпионом в составе своей команды.

Хут провела за «Франкфурт» семь сезонов, дважды выиграв за этот период среди прочего Лигу чемпионов УЕФА. Перед началом сезона 2015/2016 она перешла в потсдамский клуб «Турбине», забив за него 13 голов в рамках Бундеслиги в первом же сезоне (третье место в общем списке бомбардиров турнира).

Карьера в сборной 
Свенья Хут дебютировала за сборную Германии 26 октября 2011 года, выйдя на замену в матче против Швеции.

Она была включена в состав немецкой сборной на олимпийский турнир 2016, где Германия выиграла золотые медали. Первый гол за национальную команду Хут забила 16 сентября 2017 года, открыв счёт в матче отборочного турнира чемпионата мира 2019 против Словении. Она была включена в состав сборной на женский чемпионат Европы 2017 и чемпионат мира 2019 года.

Голы за сборную 

Источник:

Достижения

Клубные 
 Чемпионка Германии: 2007/08
 Победительница Лиги чемпионов УЕФА: 2007/08, 2014/15
 Обладательница Кубка Германии: 2007/08, 2010/11, 2013/14

В сборной 
 Чемпионка Европы: 2013
 Серебряный призёр: 2022
 Победительница Кубка Алгарве: 2012
 Чемпионка мира (до 20): 2010
 Чемпионка Европы (до 17): 2008
 Победительница летних Олимпийских игр: 2016

Индивидуальные 
 Золотая медаль Фрица Вальтера: 2010
 Серебряный лавровый лист: 2016

Примечания

Ссылки 
 Профиль на dfb.de

Футболистки Германии
Игроки женской сборной Германии по футболу
Олимпийские чемпионы по футболу
Олимпийские чемпионы от Германии
Чемпионы летних Олимпийских игр 2016 года
Футболисты на летних Олимпийских играх 2016 года
Чемпионы Европы по футболу среди женщин
Игроки ЖФК «Франкфурт»
Игроки ЖФК «Турбине»
Игроки ЖФК «Вольфсбург»